Lange Nieuwstraat (Antwerpen), een straat in Antwerpen
Lange Nieuwstraat (Utrecht), een straat in Utrecht
Lange Nieuwstraat (IJmuiden), een straat in IJmuiden